Shore Line Railway ist der Name folgender Bahngesellschaften:

 Shore Line Railway (Connecticut) in Connecticut, Vereinigte Staaten
 Shore Line Railway (New York) im Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten
 Shore Line Railway of New Brunswick, eine Vorgängergesellschaft der New Brunswick Southern Railway (1901) in New Brunswick, Kanada